Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ist der Name folgender Personen:

* Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Politiker, 1797) (1797–1872), niederländischer Jurist und Politiker, Bürgermeister von Leens
 Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Politiker, 1859) (1859–1936), niederländischer Jurist und Politiker, Bürgermeister von Groningen